Division I i ishockey 1953/1954 var den tionde säsongen med division I som högsta serien inom ishockey i Sverige. Serien bestod av tolv lag indelade i två grupper som spelades som dubbelserier i tio omgångar vardera. När grupperna spelats färdigt möttes gruppsegrarna i en final om seriesegern och titeln Svensk mästare. I norra gruppen förblev Gävle obesegrade med en enda tappad poäng (oavgjort mot Mora) och i den södra gruppen segrade Djurgården komfortabelt med en enda förlorad match (borta mot Södertälje).

Division I Norra

Division I Södra

SM-final
9 februari: Djurgårdens IF-Gävle GIK 5-1
12 februari: Gävle GIK-Djurgårdens IF 1-1

Svenska mästarna

Se även
 Division II i ishockey 1953/1954
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1954

Källor

1953/1954
Ishockeysäsongen 1953/1954
Sport i Sverige 1953
Sport i Sverige 1954